Trinity Mirror (mediabedrijf), een Brits mediabedrijf
 Trinity Mirror (krant), een Indiaas dagblad